Juana de Aragón puede referirse a una de las siguientes personas:

 Juana de Aragón (1344-1385), hija de Pedro IV de Aragón y de María de Navarra, casada con Juan I de Ampurias, conde de Ampurias.
 Juana de Aragón (1375-1407), hija de Juan I de Aragón y de Marta de Armagnac, casada con Mateo I de Foix, conde de Foix.
 Juana de Aragón (1455-1501), hija ilegítima de Fernando I de Nápoles y Diana Guardato, casada con Leonardo Grosso della Rovere, duque de Sora.
 Juana de Aragón (1455–1517), hija de Juan II de Aragón y de Juana Enríquez, casada con Fernando I de Nápoles, rey de Nápoles, madre de Juana de Aragón (1478-1518).
 Juana de Aragón (1477-1510), hija de Enrique de Aragón y de Polissena Ventimiglia, casada con Alfonso Todeschini Piccolomini, II duque de Amalfi, y en segundas nupcias con Antonio Beccadelli de Bolonia.
 Juana de Aragón (1478-1518), hija de Fernando I de Nápoles y de Juana de Aragón (1455-1517), casada con Fernando II de Nápoles, rey de Nápoles.
 Juana de Aragón (1479-1555), reina de Castilla (1504-1555), hija de Fernando II de Aragón y de Isabel I de Castilla, casada con Felipe IV de Borgoña, duque de Borgoña.
 Juana de Aragón (1502-1575), hija de Fernando de Aragón, duque de Montalto y de Catalina de Cardona, casada con Ascanio I Colonna, II duque de Paliano.
Juana de Aragón y Cabrera (?-1441) o Juana de Prades, condesa de Prades y baronesa de Enteza.
Juana Enríquez (1425-1468) o Juana de Navarra y Aragón, reina consorte de Navarra y de Aragón.
Juana de Portugal (1439-1475), también llamada Juana de Avis y Aragón, reina consorte de Castilla.